Gradina kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Donja Gradina, ort, Republika Srpska, 
 Gradina (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Gradina (ort), Republika Srpska,

Bulgarien 

 Gradina (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Loznitsa, 
 Gradina (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Prvomaj, 
 Gradina (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Dolni Dbnik,

Kroatien 

 Stara Gradina, ort, Virovitica-Podravinas län,